Lepenac est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Lepenac, un village situé dans la municipalité de Mojkovac ;
en Serbie
le Lepenac, une rivière qui coule dans la province autonome du Kosovo ;
Lepenac, un village situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
le monastère de Lepenac, un monastère orthodoxe serbe situé près de Lepenac (Brus).